Шатлю:
 Шатлю — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Шатлю — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Шатлю — коммуна во Франции, департамент Луара.

См. также 
 Шатлю-ле-Марше
 Шатлю-Мальвале — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен
 Шатлю-Мальвале — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен